Buckshot – census-designated place dell'Arizona (Stati Uniti d'America)
 Buckshot – cartuccia a pallettoni
 Buckshot – rapper statunitense